Die Communauté de communes des Trois Forêts ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Oktober 2003 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Châteauvillain.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Trois Forets
Gegründet 2003